Los términos «contracorriente» o «a contracorriente» se pueden referir a:

Cine 
Variante "Contracorriente"
 Contracorriente (The Butcher Boy) (1997), película de Neil Jordan;
 Contracorriente (2006), película mexicana dirigida por Elisa Salinas y Rafael Gutiérrez;
 Contracorriente (2009), película peruana dirigida por Javier Fuentes-León.
Variante "A contracorriente"
 A contracorriente (Swimming Upstream) (2003), película de Russell Mulcahy;
 A contracorriente (Against the Current) (2009), película de Peter Callahan;

Música 
Variante "Contracorriente"
 Contracorriente (1975), álbum de Vainica Doble;
 Contracorriente (2004), álbum de Luichy Guzmán;
 Contracorriente (2009), álbum de Eiza González.
 Contracorriente (2016), álbum del MC colombiano Zehtyan .
Variante "A contracorriente"
 A contracorriente (2002), álbum de El Canto del Loco;
 A contracorriente (2010), álbum de David Bustamante.

En otros idiomas 
 Controcorrente, en italiano .
 Undertow, en inglés .